Антоанета Стефанова (; родилась 19 апреля 1979, София, Болгария) — болгарская шахматистка, десятая чемпионка мира по шахматам (2004—2006), чемпионка Европы (2002). Чемпионка мира по быстрым шахматам (2012).

Биография 

Начала заниматься шахматами в 4-летнем возрасте, а первую престижную награду завоевала в 1989 году, когда стала чемпионкой мира среди девочек до 10 лет. Потом стала чемпионкой Европы среди девочек, по быстрым шахматам, до 14 лет.

В 2002 году стала международным гроссмейстером.

5 июня 2004 года Стефанова победила в финале за звание чемпионки мира среди женщин россиянку Екатерину Ковалевскую, с результатом 2,5 на 0,5 и стала чемпионкой мира по шахматам среди женщин.

С 22 ноября 2004 года Антоанета Стефанова носит звание «Почётный гражданин города Пловдива».

В 2012 году на чемпионате мира среди женщин в Ханты-Мансийске, заняла второе место, проиграв в финале на тай-брейке Анне Ушениной из Украины (2:2, 1½:½).

В 2021 году избрана в парламент Болгарии от коалиции «Есть такой народ». В апреле 2021 года выдвигалась на пост премьер-министра, но сразу вернула мандат на формирование правительства на том основании, что у протестных партий недостаточно голосов для формирования правительства, и подчеркнула своё нежелание формировать коалицию с ГЕРБ, БСП и ДПС.

В ноябре 2021 года в Риге заняла 22-е место на турнире «Большая женская швейцарка ФИДЕ».

Изменения рейтинга

Примечания 

Шахматисты Болгарии
Шахматные гроссмейстеры
Чемпионы Европы по шахматам
Почётные граждане Пловдива
Депутаты 45-го Народного собрания Болгарии
Депутаты 46-го Народного собрания Болгарии